Серге́й Ива́нович Петро́в:
 Петров, Сергей Иванович (1910—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.
 Петров, Сергей Иванович (1918—2006) — живописец, график.
 Петров, Сергей Иванович (род. 1975) — ректор НГУ им. Лесгафта (с 2021).